HMS Väktaren har tre fartyg döpts till i svenska flottan:

*HMS Väktaren (1739), galär sjösatt 1739.
HMS Väktaren (1934), vedettbåt sjösatt år 1934.
HMS Väktaren (P160), patrullbåt sjösatt år 1979.